López Silva puede referirse a las siguientes personas:
 Alejandro López Silva (1967 - ), actor colombiano;
 David López Silva (1989 - ), futbolista español;
 Francisco López Silva (1880 - 1960), actor español;
 Hugo López Silva (1984 -),  jugador de ajedrez chileno;
 José María López de Silva Sánchez (1983 - ), futbolista español;
 José López Silva (1861 - 1925),  dramaturgo y empresario teatral español;
 Raúl López Silva (1924 - 2002), marino chileno.